Урня́к — название населённых пунктов в России.

Башкортостан 
 Урняк — село в Альшеевском районе.
 Урняк — деревня в Бирском районе.
 Урняк — деревня в Ишимбайском районе.
 Урняк — деревня в Миякинском районе.
 Урняк — деревня в Туймазинском районе.
 Урняк — деревня в Хайбуллинском районе.
 Урняк — село в Чекмагушевском районе.
Урняк - район в Янауле.

Марий Эл 
 Урняк — деревня в Волжском районе.

Оренбургская область 
 Урняк — посёлок в Шарлыкском районе.

Татарстан 
 Урняк — посёлок в Арском районе.
 Урняк — посёлок в Зеленодольском районе.
 Урняк — деревня в Муслюмовском районе.
 Урняк — деревня в Нурлатском районе.
 Урняк — посёлок в Рыбно-Слободском районе.
 Урняк — деревня в Спасском районе.